

Mecze Polski

Liga Narodów 2018 

|}

Liga Narodów 2019 

|}

Liga Narodów 2021 

|}

Liga Narodów 2022 

|}

Bilans spotkań według krajów 

stan na 24 lipca 2022 roku

Bilans spotkań według edycji

Uwagi

Zobacz też 
 Liga Narodów w piłce siatkowej mężczyzn

Liga Narodów w piłce siatkowej mężczyzn
Reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn